Koninklijke White Star Club Lauwe is een Belgische voetbalclub uit Lauwe. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 535 en heeft geel en zwart als clubkleuren. White Star Lauwe speelt zijn thuiswedstrijden in het Stadion Jan Verhoeve, voormalig Omer DewitteStadion . De club speelde in haar bestaan bijna vier decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club werd als White Star Club Lauwe opgericht in 1925. De club ging van start in de onderste gewestelijke afdelingen. In 1930 speelde men kampioen in Vierde Gewestelijke, in 1934 werd men kampioen in Tweede Provinciale. De club zou na de Tweede Wereldoorlog langzaamaan verder doorgroeien en opklimmen. In 1957 promoveerde men naar de hoogste provinciale reeks, waar men in 1964 kampioen speelde.

In 1964 trad Lauwe zo voor het eerst aan in de nationale reeksen, in de Vierde Klasse. De ploeg werd daar meteen weer kampioen en stootte meteen door naar Derde Klasse. Lauwe speelde daar afwisselend betere seizoenen in de kop van de rangschikking en mindere seizoenen in de degradatiezone. In 1969 werd men tweede in de reeks, op slechts twee puntjes van reekswinnaar SV Sottegem. Na twaalf jaar Derde Klasse eindigde de club in 1977 echter op een afgetekende laatste plaats en zakte weer terug naar Vierde Klasse. Drie seizoenen later, in 1980, werd men daar voorlaatste en de club zakte terug naar het provinciale voetbal.

Na twee seizoenen in Eerste Provinciale werd men daar kampioen en zo kon men in 1982 terugkeren in de nationale bevorderingsreeksen. Tot de spelerskern behoorden Lorenzo Staelens en Hein Vanhaezebrouck. KWS Club Lauwe bleef er gedurende de jaren 80 in de middenmoot of subtop spelen, met enkele derde plaatsen als beste resultaat. In 1994 werden eindrondes gespeeld om over extra promotieplaatsen te beslissen. Lauwe eindigde vierde en had een plaats in deze eindronde afgedwongen. Lauwe won met ruime cijfers van KFC Strombeek (4-1) en na strafschoppen ook van RRC Tournaisien, maar ging in de derde ronde zwaar onderuit op het veld van KVK Tienen (6-0). Ook het jaar nadien, in 1995, had KWS Club Lauwe een plaats in de eindronde behaald. Na winst tegen Wellense SK in de eerste ronde verloor de ploeg echter van derdeklasser KFC Avenir Lembeek in de tweede ronde en slaagde er opnieuw niet in een promotie af te dwingen.

Het volgende seizoen waren de resultaten echter heel wat minder. Lauwe eindigde met 34 punten, evenveel als KFC Izegem. Een beslissingsmatch moest uitmaken wie 13de zou worden en play-offs voor behoud moeten spelen, en wie 14de zou worden en rechtstreeks degraderen als op twee na laatste uit de rangschikking. Lauwe verloor op 12 mei 1996 deze wedstrijd van Izegem en zakte zo opnieuw naar Eerste Provinciale. Lauwe bleef nu zes seizoenen hangen in het provinciale voetbal, tot men in 2002 eindelijk kampioen speelde in de hoogste provinciale reeks. Vanaf 2002 kon de ploeg zo weer van start in de nationale Bevordering. In 2004 werd opnieuw een plaats in de eindronde behaald, maar na een zege tegen KVO Aarschot en Londerzeel SK was in de finale een andere club met een witte ster, White Star Woluwé FC, te sterk en werd een nieuwe promotie naar Derde Klasse weer gemist. Het seizoen 2004/05 eindigde KWS Club Lauwe als 12de op 16 ploegen, net boven de degradatieplaatsen. Desondanks had men dankzij de tweede periodetitel toch een plaats in de eindronde veroverd. Reeds in de eerste ronde van die play-offs werd de ploeg echter na het nemen van strafschoppen door KSV Oudenaarde uitgeschakeld.

In 2008/09 eindigde Lauwe op een voorlaatste plaats en verdween zo na zeven seizoenen weer uit de nationale reeksen. Het ging nu snel bergaf met de club. In 2010 degradeerde de club na een seizoen verder naar Tweede Provinciale en nog een seizoen later en in 2011 zakte men nog verder weg naar Derde Provinciale.

In april 2013 kwam een groep sympathisanten van de club op de proppen met 'KWSC Lauwe Project 2025', met als bedoeling de club zijn uitstraling van weleer terug te schenken. Na een overgangsseizoen slaagde White Star Lauwe er onder de sportieve leiding van ex-doelman Pascal Mestdagh zowel in 2015 als 2016 in om kampioen te spelen en zo naar Eerste Provinciale te stijgen.

Erelijst

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Lauwe
Sport in Menen
Sportvereniging in West-Vlaanderen